archidiecezja Himsu – archidiecezja Kościoła melchickiego
 archidiecezja Himsu – archidiecezja Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego